, militaire et homme politique espagnol du  ;
  (1844-1912), militaire espagnol ;
 Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza (1875-1960), peintre espagnol ;
  (1900-1936), médecin, syndicaliste et homme politique espagnol ;
  (1907-1988), architecte espagnol ;
  (1880-1947), écrivain espagnol.